São Miguel das Missões (missie), een voormalige jezuïtische missie in Brazilië, sinds 1983 op de Werelderfgoedlijst
 São Miguel das Missões (plaats), een plaats in Rio Grande do Sul (Brazilië)